Van muizen en mensen, een novelle van John Steinbeck uit 1937
 Op dit boek gebaseerde films:
Of Mice and Men (1939), met Lon Chaney jr. en Burgess Meredith
Of Mice and Men (1981), met Randy Quaid en Robert Blake
Of Mice and Men (1992), met John Malkovich en Gary Sinise
 Of Mice & Men (band), een Amerikaanse band